Tashi Tsering ( ; aussi écrit Trashi Tshering ou Zhaxi Ciren () est un nom tibétain. Il peut se référer à :

 Tsering Trashi, épouse et reine de Lkhazan Khan, mongol qoshot et roi du Tibet.

 Tashi Tsering est le premier nom de Thupten Jigme Norbu, le  Taktser Rinpoché, né en 1922 à Taktser en Amdo, une province tibétaine ;
 Tashi Tsering (Chenrezig Institute), un enseignant du bouddhisme tibétain né en 1937, et résident en Australie ;
 Tashi Tsering (Jamyang Buddhist Centre), un enseignant du bouddhisme tibétain né en 1958, et résident en Angleterre ;
 Tashi Tsering (tibétologue), un tibétologue de l’Institut Amnye Machen, Dharamsala, Inde, né en 1960 ;
 Tashi Tsering (football), un joueur de football népalais, d'ethnie tibétaine;
 Tashi Tsering (mémorialiste), un Tibétain auteur d'une autobiographie, Mon combat pour un Tibet moderne, écrit avec Melvyn Goldstein et William Siebenschuch ;
 Zhaxi Cering, un politicien chinois et ancien vice-président du Congrès populaire du Sichuan.
 Tashi Tsering Phuri, aussi appelé Tsering Tashi, un homme politique tibétain spécialiste de médecine tibétaine.